5. etape af Tour de France Femmes 2022 er en 175,6 km lang  med 1572 højdemeter, som køres den 28. juli 2022 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

05